Lype är ett släkte av nattsländor. Lype ingår i familjen tunnelnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tunnelnattsländor
Lype